Загорье — топоним:

Белоруссия 

 Брестская область
 Загорье — деревня в Барановичском районе.
 Загорье — деревня, Пружанского района
 Витебская область
 Загорье — деревня, Глубокского района
 Загорье — деревня, Дворносельский сельсовет Миорского района
 Загорье — деревня, Миорский сельсовет Миорского района
 Загорье — деревня, Толочинского района
 Загорье — деревня, Ушачского района
 Загорье — деревня, Витебского района
 Гомельская область
 Загорье — агрогородок, Светлогорского района
 Загорье — упразднённая деревня в Чечерском районе
 Гродненская область
 Загорье — деревня, Красненский сельсовет Кореличского района
 Загорье — деревня, Турецкий сельсовет Кореличского района
 Загорье — деревня, Слонимского района
 Загорье — деревня, Сморгонского района
 Минская область
 Загорье — деревня, Мстижский сельсовет Борисовского района
 Загорье — деревня, Холхолицкий сельсовет Борисовского района
 Загорье — деревня, Знаменковский сельсовет Логойского района
 Загорье — деревня, Плещеницкий поселковый Совет Логойского района
 Загорье — деревня,  Слуцкого района
 Загорье — деревня, Заболотский сельсовет Смолевичского района
 Загорье — деревня, Драчковский сельсовет Смолевичского района
 Загорье — деревня,  Солигорского района
 Загорье — деревня, Червенского района
 Могилёвская область
 Загорье — деревня, Старошкловский сельсовет, Шкловского района

Россия 
 Архангельская область
 Загорье — деревня в Верхнетоемском районе.
 Загорье — деревня в Каргопольском районе.
 Брянская область
 Загорье — деревня в Дубровском районе.
 Владимирская область
 Загорье — деревня в Судогодском районе.
 Загорье — деревня в Суздальском районе.
 Вологодская область
 Загорье — деревня в Верхнешарденгском сельском поселении Великоустюгского района.
 Загорье — деревня в Нижнеерогодском сельском поселении Великоустюгского района.
 Загорье — деревня в Кирилловском районе
 Загорье — деревня в Устюженском районе
 Загорье — деревня в Чагодощенском районе
 Ивановская область
 Загорье — село в Гаврилово-Посадском районе.
 Красноярский край
 Загорье — посёлок в Курагинском районе.
 Ленинградская область
 Загорье — деревня в Лужском районе.
 Загорье — деревня в Сланцевском районе.
 Москва
 Загорье — южная часть района Бирюлёво Восточное.
 Московская область
 Загорье — деревня в Истринском районе.
 Загорье — деревня в Солнечногорском районе.
 Новгородская область
 Загорье — деревня в Боровичском районе.
 Загорье — деревня в Валдайском районе.
 Загорье — деревня в Старорусском районе.
 Загорье — деревня в Холмском районе.
 Оренбургская область
 Загорье — посёлок в Тоцком районе.
 Псковская область
 Загорье — деревня в Бежаницком районе.
 Загорье — деревня в Гдовском районе.
 Загорье — деревня в Дедовичском районе, Пожеревицкая волость у д. Горушка.
 Загорье — деревня в Дедовичском районе, Пожеревицкая волость у д. Дубровка.
 Загорье — деревня в Дновском районе.
 Загорье — деревня в Локнянском районе.
 Загорье — деревня в Островском районе.
 Загорье — деревня в Палкинском районе.
 Загорье — деревня в Печорском районе.
 Загорье — деревня в Порховском районе.
 Загорье — деревня в Псковском районе, Карамышевская волость.
 Загорье — деревня в Псковском районе, Серёдкинская волость.
 Загорье — деревня в Псковском районе, Торошинская волость.
 Загорье — деревня в Стругокрасненском районе.

 Ростовская область
 Загорье — посёлок в Сальском районе.
 Смоленская область
 Загорье — деревня в Починковском районе.
 Загорье — бывший хутор в Починковском районе, родина Александра Твардовского. Располагался рядом с деревней Сельцо.
 Загорье — деревня в Руднянском районе.
 Татарстан
 Загорье — посёлок в Азнакаевском районе.
 Тверская область
 Загорье — деревня в Бежецком районе.
 Загорье — деревня в Западнодвинском районе.
 Загорье — деревня в Конаковском районе.
 Загорье — село в Торжокском районе.
 Загорье — деревня в Удомельском районе.
 Ярославская область
 Загорье — село в Переславском районе.
 Загорье — деревня в Переславском районе.

Словакия 
 Загорье — историческая область на западе страны.
 Загорье — военный полигон неподалёку от Малацек.

Украина 
 Загорье — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковской области.
 Загорье — село в Тлумачской городской общине Ивано-Франковской области.
 Загорье — село в Троицком районе Луганской области.
 Загорье — село во Львовском районе Львовской области, Рава-Русская городская община.
 Загорье — село во Львовском районе Львовской области, Солонковская сельская община.
 Загорье — село в Самборском районе Львовской области, Луковский сельский совет.
 Загорье — село в Самборском районе Львовской области, Никловичский сельский совет.
 Загорье — село в Фрунзенском районе Одесской области.
 Загорье — село в Зборовском районе Тернопольской области.

Хорватия 
 Загорье или Хорватское Загорье — историческая область в северной части страны.

Босния и Герцеговина 

 Загорье (Босния и Герцеговина) — историческая область, жупа средневековой Боснии.

См. также 
 Загорье-Кукольникское
 Большое Загорье
 Козье Загорье
 Малое Загорье
 Митковицкое Загорье
 Загора (значения)
 Загори (значения)